Крессуэлл () — многозначный термин. Возможные значения:

Топоним 
  — деревня в графстве Нортамберленд, Великобритания.
  — гора в горном массиве Принс-Чарльз в Восточной Антарктиде.

Фамилия 
 Крессуэлл, Эрон (род. 1989) — английский футболист, защитник.
  (род. 1977) — английский футболист, нападающий.
  (1897—1973) — английский футболист, защитник.
  (1934—2005) — английская писательница и сценарист.
 Крессуэлл, Чарли (род. 2002) — английский футболист, защитник.
 Крессуэлл, Шанель (род. 1990) — английская актриса.